Ла лига 2020/21, из спонзорских разлога Ла лига Сантандер, била је 90. сезона најјаче шпанске фудбалске лиге. Сезона је почела 12. септембра 2020, а завршила се 23. маја 2021. године. 

Титулу штампиона је бранио Реал Мадрид, након што је прошле сезоне по 34. пут постао првак Шпаније. 

Атлетико Мадрид је, након седам година чекања (од сезоне 2013/14), по 11. пут у својој историји, освојио лигашку титулу. Осигурао ју је у последњом колу, победом против Ваљадолида (1 : 2). Од поменуте сезоне 2013/14. до 2020/21, на месту првака Шпаније смењивали су се Реал Мадрид и Барселона.

Тимови 
Укупно се такмичило 20 екипа — 17 из прошле сезоне и три које су избориле промоцију у виши ранг из друге лиге (два најбоље пласирана тима и победник плеј-офа).

Прошле сезоне, место у елити изгубили су Еспањол, Мајорка и Леганес. Њих су ове сезоне заменили Кадиз, Уеска и Елче.

Стадиони и локације

Особље и опрема 

1. На полеђени дреса.
2. На рукавима.
3. На шортсу.

Промене тренера

Табела

Референце 

2020/21
Сезона 2020/21. у шпанском фудбалу